Mirto inglés puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Salvia elegans; o
 el nombre común de la planta Salvia misella.